Mauern bezeichnet:
 eine handwerkliche Tätigkeit, bei der aus Steinen und Mörtel eine Mauer errichtet wird (Bautechnik)
 in übertragener Bedeutung eine Verhaltensweise des Blockierens, Boykottierens oder der Kommunikationsverweigerung (Psychologie)

Mauern  ist der Name folgender Gemeinden und Orte:
 Mauern, Gemeinde im Landkreis Freising, Bayern
 Mauern (Grafrath), Ortsteil der Gemeinde Grafrath, Landkreis Fürstenfeldbruck, Bayern
 Mauern (Kienberg), Ortsteil der Gemeinde Kienberg, Landkreis Traunstein, Bayern
 Mauern (Neustadt), Ortsteil der Stadt Neustadt an der Donau, Landkreis Kelheim, Bayern 
 Mauern (Rennertshofen), Ortsteil des Marktes Rennertshofen, Landkreis Neuburg-Schrobenhausen, Bayern, namensgebender Ort für die Venus von Mauern
 Mauern (Gemeinde Frankenburg), Ortsteil von Frankenburg am Hausruck, Bezirk Vöcklabruck, Oberösterreich
 Mauern (Gemeinde Steinach), Ortschaft von Steinach am Brenner im Wipptal, Bezirk Innsbruck-Land, Tirol
 Mauern, bis 1938 Permauern, Kreis Labiau, Ostpreußen, seit 1946: Lomonossowka (Kaliningrad), Siedlung in der Oblast Kaliningrad, Russland

Weitere Bedeutungen:
 Mauern (Roman) (Originaltitel The Room), Roman von Hubert Selby aus dem Jahr 1971

Siehe auch:
 Mauer (Begriffsklärung)
 Mauren (Begriffsklärung)